Portugália
Portugál nyelv
Portugál nép
 Portugál Lukáts Andor filmje